Strygejernet har flere betydninger:

 Strygejernet (bygning) – en beboelsesejendom i København
 Strygejernet (dokumentarfilm) – en dokumentarfilm fra 1955 af Kirsten Bundgaard

Se også 
 Strygejern – et apparat til at udglatte stof efter vask